John Anderson (1878–?) angol labdarúgó (Arsenal)
 John Anderson (1833–1900) skót zoológus, anatómus
 John Anderson (1907–1948) olimpiai bajnok amerikai atléta, diszkoszvető
 John Anderson (1908–1990) brit-ausztrál kémikus
 John Anderson (1922–1992) amerikai színész
 John Anderson (1924–2001) amerikai kajakozó, olimpikon
 John Anderson (?) új-zélandi motorversenyző
 John Anderson (1939) olimpiai bajnok ausztrál vitorlázó
 John Anderson (1957) kanadai jégkorongozó, edző
 John Anderson (1959) válogatott ír labdarúgó
 John Anderson (?) válogatott kanadai vízilabdázó, olimpikon
 John Anderson (1965) amerikai sportújságíró
 John Anderson (1966) kanadai lovas, díjugrató, olimpikon